

Заполярний — місто, Печензький район, Мурманська область
 Заполярний — селище міського типу, Воркутинський міський округ, Республіка Комі
 Заполярний — селище міського типу, Надимський район, Ямало-Ненецький автономний округ, Тюменська область